Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1933 bestod av eight lag, och IFK Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1933 i Finland
Fotbollssäsongen 1933
1933